Lago — massa de água rodeada de terra por todos os lados
 Lago (Amares) — freguesia de Amares, Portugal
 Lago (Cosenza) — comuna italiana
 Lago (distrito) — distrito da província do Niassa, em Moçambique
 Lago (macedónio) — nobre macedónio, pai de Ptolomeu I Sóter
 Revine Lago, comuna italiana do Vêneto

Ficção
 O Lago (livro), de Yasunari Kawabata
 Lake Placid (filme), horror com Bridget Fonda e Bill Pullman, traduzido em Portugal como O Lago

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes